Georg Kauffmann ist der Name folgender Personen:
* Georg Kauffmann (Kunsthistoriker) (1925–2010), deutscher Kunsthistoriker
 Georg Friedrich Kauffmann (1679–1735), deutscher Komponist und Organist

Siehe auch:
 Georg Kaufmann